Bel Air – dzielnica Los Angeles
 Bel Air – miasto w stanie Maryland, w hrabstwie Harford
 Bel Air – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Allegany
 Bel Air – dystrykt na Seszelach
 Bel Air – miasto na Mauritiusie
 Belair – dzielnica w Luksemburg
 Bel-Air – osiedle w Paryżu
 Bel-Air – stacja metra w Bel-Air w Paryżu
 Chevrolet Bel Air
 Bel Air – album grupy Guano Apes

Zobacz też 
 
 Belair (ujednoznacznienie)